Ficção
Grande Mestre (Marvel Comics) - personagem dos quadrinhos 
O Grande Mestre (2008), cinebiografia de Yip Man dirigida por Wilson Yip (original: Ip Man)
O Grande Mestre (2013), cinebiografia de Yip Man dirigida por Wong Kar-Wai (original: Yi dai zong shi)

Outros usos
Grande Mestre de Xadrez
Masterplan - O Grande Mestre, reality show português

Desambiguação